(pouvant se traduire en français par l') peut faire référence à :

Presse écrite 
 The Westerner, successeur de , un journal de Tasmanie.

Jeu vidéo 
 The Westerner, un jeu vidéo de 2004 sur PC distribué par Focus Home Interactive.

Cinéma et télévision 
 The Westerners (1919), un film américain réalisé par Edward Sloman ;
 The Westerner (1934), un western américain avec Tim McCoy ;
 The Westerner (1940), titre anglais du Cavalier du désert, un western américain avec Gary Cooper et Walter Brennan ;
 , une série télévisée des années 1960 créée par Sam Peckinpah.

Voir aussi